SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake — компьютерная игра в жанре платформера, разработанная Purple Lamp Studios и изданная THQ Nordic. Игра основана на мультсериале от Nickelodeon «Губка Боб Квадратные Штаны» релиз игры состоялся на Windows, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X/S 31 января 2023 года.

Игровой процесс 
The Cosmic Shake — 3D-платформер. В роли Губки Боба игрок перемещается по нескольким мирам, вселенной Spongebob, известные как «Миры желаний», с помощью Патрика, который превратился в воздушный шарик. В игре около 15 способностей, которые пригодятся для платформинга и боев.

Разработка 
The Cosmic Shake разрабатывается студией Purple Lamp Studios, которая ранее разработала «SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom — Rehydrated». Задуманный как духовное продолжение «Rehydrated», проект, получил зеленый свет после коммерческого успеха Rehydrated. В то время как в Battle For Bikini Bottom было три игровых персонажа: Губка Боб, Патрик и Сэнди, каждый из них обладал некоторыми спец. способностями, Purple Lamp решила взять за основу только Губку Боба в качестве игрового персонажа, наделив его большим количеством спец. способностей. Разблокируемые костюмы стали основным направлением игры.

THQ Nordic впервые анонсировала игру 17 сентября 2021 года в рамках своей десятой юбилейной выставки. THQ Nordic представила трейлер, демонстрирующий игровой процесс, в конце своей презентации игр 12 августа 2022 года. Демо-версия игры была представлена на Gamescom 2022. 13 сентября 2022 года, во время презентации Nintendo Direct, было объявлено, что игра выйдет в 2023 году.

Отзывы критиков 

SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake получила смешанные отзывы, согласно агрегатору рецензий Metacritic.

Примечания 

Губка Боб Квадратные Штаны
Игры для Nintendo Switch
Игры для PlayStation 4
Игры для PlayStation 5
Компьютерные игры, разработанные в Австрии
Игры для Windows
Игры для Xbox One
Игры для Xbox Series X/S